Cette liste présente les 120 membres de la  législature du Landtag de Saxe au moment de leur élection le  lors des élections régionales de 1999 en Saxe. Elle présente les élus du land et précise si l'élu a été élu dans le cadre d'une des 60 circonscriptions de manière directe, ou par le scrutin proportionnel de Hare.

Répartition des sièges

Élus

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Landtag de Saxe
 Élections régionales de 1999 en Saxe
 Cabinet Biedenkopf III - Cabinet Milbradt I

3